Латково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Латково — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Латково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.